Csík János (1946) kézilabdázó, edző
 Csík János (1964) zenész, a Csík zenekar alapítója
 Csík János (1921), szlovákiai magyar énekes